Владимир Евгеньевич Бра́гин (8 октября 1961, Москва) — советский и российский сценарист и кинорежиссёр.

Биография 

Родился в Москве, в семье артистов эстрады. Мать — акробатка Раиса Гениятова. Отец — певец Евгений Брагин. Окончил ВГИК в 1987 году (мастерская В. Туляковой и А. Александрова). Работает в кино с 1991 года.

Призы 
 Лауреат премии «Надежда» (1995)
 Лауреат премии ТЭФИ (1997)

Фильмография

Режиссёр 
  — Люми

Сценарист 
  — Знаменитости на Тюдор-стрит
  — Люми
  — Хаги-Траггер
  — Приговор
  — Возвращение «Броненосца»
  — Бедная Саша
  — Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского (18 серий)
  — Конференция маньяков (4 серии)
  — Львиная доля
  — С точки зрения ангела
  — Сыщики (10 серий)
  — Удар Лотоса
  — Инструктор (12 серий)
  — Бульварный переплёт
  — Спецназ (1 серия)
  — Удар Лотоса 3: Загадка Сфинкса
  — Боец (12 серий)
  — Стая
  — Острог. Дело Фёдора Сеченова (главный автор, 40 серий)
  — Девять неизвестных (12 серий)
  — Застава (12 серий)
  — Ловушка
  — Пантера (9 серий)
  — Боец 2: Рождение легенды (12 серий)
  — Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка» (4 серии)
  — Товарищи полицейские (главный автор, 32 серии)
  — Алмазы Сталина (4 серии)
  — Крым (при участии)
  — Яблоня (короткометражный фильм)

Примечания

Ссылки 
 Владимир Брагин профиль на kinopoisk.ru
 Владимир Брагин профиль на km.ru